HMS Swiftsure ist der Name mehrerer Schiffe der britischen Royal Navy, darunter:

 HMS Swiftsure (1870), Typschiff einer Klasse von Panzerschiffen
 HMS Swiftsure (1903), Typschiff einer Klasse von Vor-Dreadnought-Schlachtschiffen, siehe Swiftsure-Klasse (1903)
 HMS Swiftsure (08), Leichter Kreuzer der Minotaur-Klasse (in Dienst gestellt 1944)
 HMS Swiftsure (S126), Typschiff einer Klasse von Atom-U-Booten, siehe Swiftsure-Klasse (1971)